Mississippi County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Mississippi County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Mississippi County (Missouri) – okres státu Missouri